Dawid Kowal (ur. 17 grudnia 1988 w Zakopanem) – polski skoczek narciarski, reprezentant klubu AZS Zakopane. Medalista mistrzostw świata juniorów (2004 i 2008) oraz mistrzostw Polski.

Jego ojciec, Jan Kowal, także był skoczkiem narciarskim.

Przebieg kariery 
Dawid Kowal zaczął skakać w wieku 9 lat. Pierwszym jego sukcesem było zajęcie 6. miejsca podczas mistrzostw Polski na dużej skoczni pod koniec 2003 w Zakopanem. Nieco ponad miesiąc później stanął na podium mistrzostw na skoczni normalnej w Karpaczu. Zajął 3. lokatę.

Został powołany przez Heinza Kuttina na mistrzostwach świata juniorów w Stryn, gdzie indywidualnie był 25., a z drużyną zdobył tytuł wicemistrzowski.

Po powrocie z mistrzostw zwyciężył w kategorii juniorów młodszych mistrzostwa TZN. Kilka dni później wygrał w swojej kategorii zawody ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w Wiśle-Łabajowie.

Po raz ostatni w międzynarodowych zawodach wystąpił w lutym 2011 (były to zawody Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem, gdzie zajął 65. i 67. miejsce), po czym zakończył karierę.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Kowala na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Starty D. Kowala na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Polscy skoczkowie narciarscy
Skoczkowie narciarscy AZS Zakopane
Ludzie urodzeni w Zakopanem
Urodzeni w 1988